Salo är en finskt efternamn. Huvudsakligen är det ett nationalromantiskt namn från 1880- eller 1890-talet.

Det finska ordet salo har två betydelser: dels ödemark, skogsmark, dels skogbevuxen ö.

Enligt offentlig statistik tillgänglig i juli 2017 var 12690 personer med efternamnet Salo bosatta i Finland. Det finländska befolkningsregistret innehöll vidare 669 personer bosatta i utlandet.  I Sverige var 651 personer och i Norge 85 personer med efternmamnet bosatta.

Personer med efternamnet Salo
Alf Magne Salo (1959–2013), norsk samisk bildkonstnär
Arvo Salo (1932–2011), finländsk politiker, journalist och författare, socialdemokrat
Elina Salo (född 1936), finländsk skådespelare
Irma Salo Jæger (född 1928), norsk målare
Jukka Salo (född 1958), finländsk biolog, chef för Högholmens djurgård
Markku Salo (född 1954), finländsk industriformgivare och glaskonstnär
Mika Salo (född 1966), finländsk racerförare
Ola Salo (född 1977), svensk musiker
Olga Salo (1865–1932), finländsk skådespelare och översättare
Päivi Salo (född 1974), finländsk ishockeyspelare
 Robin Salo (född 1998), finländsk ishockeyspelare
Sakari Salo (1919–2011), finländsk tennis- och bandyspelare
Sami Salo (född 1974), finländsk ishockeyspelare
Seppo Salo (1946–2001), finländsk matematiker
Teemu Salo (född 1974), finländsk curlingspelare
Tommy Salo (född 1971), svensk ishockeyspelare
Unto Salo (född 1928), finländsk arkeolog
Vesa Salo (född 1965), finländsk ishockeyspelare

Källor 

Finska efternamn
Svenska efternamn
Norska efternamn